Авиамото́рная — топоним в Москве.

 «Авиамоторная» — станция Калининской линии Московского метрополитена.
 «Авиамоторная» — станция Большой кольцевой линии Московского метрополитена.
 Авиамоторная — остановочный пункт Казанского и Рязанского направлений Московской железной дороги.
 Авиамоторная улица — улица в Москве.